Dødsspillet kan henvise til flere titler:

 Dødsspillet (roman), den danske titel for romanen The Hunger Games fra 2008 skrevet af amerikanske forfatter Suzanne Collins
 Dødsspillet (film), den danske titel for filmen The Dead Pool fra 1988 med Clint Eastwood i hovedrollen